Морска́я на́бережная — название набережных в различных населённых пунктах России.

 Морская набережная — набережная в Санкт-Петербурге.
 Морская набережная — набережная в Сочи.

См. также 
 Морская улица
 Морской переулок
 Морской проезд
 Морской проспект